О́льгертс Кра́стиньш (; , Рига — июль , Эстония) — латвийский военный и политик, член президиума Народного Сейма.

Родился 23 декабря 1917 в Риге. С семьей переехал в Скайсткалнскую волость, где окончил Скайсткалнскую основную школу, затем проходил обучение в , откуда был отчислен. Работал моряком. С 1934 года вёл антиправительственную деятельность.

В 1939 году призван на военную службу в полк сапёров. 21 июля 1940 года избран членом президиума в нелегитимный Народный Сейм, но 25 августа оставил должность.

Член Коммунистической партии Латвии. Политический руководитель пограничной бригады, был представлен к званию майора.

В июле 1941 года, за попытку дезертирства из Красной армии, был казнён на территории Эстонии.

Примечания 

Члены Коммунистической партии Латвии
Депутаты «Народного Сейма» Латвии
Расстрелянные в Эстонской ССР
Казнённые в 1941 году
Казнённые во Вторую мировую войну